Сент-Аве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 95 км на південний захід від Ренна, 5 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4064 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 10285,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії
 Сент-Аве на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Аве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан